Texhoma peut désigner :
Texhoma en Oklahoma
Texhoma au Texas